Зимние Азиатские игры — спортивное состязание среди членов Олимпийского совета Азии, посвящённое зимним видам спорта.

Японский олимпийский комитет предложил организовать зимнюю версию Азиатских игр ещё в 1982 году. Его усилия увенчались успехом, и первая зимняя Азиада прошла в Саппоро в 1986 году (город имел необходимую инфраструктуру, оставшуюся от зимних Олимпийских игр 1972 года). Хотя в первых Играх приняли участие представители лишь семи стран, впоследствии их число стало резко расти, и в Играх 2007 года участвовало уже 27 из 45 государств — членов Олимпийского совета Азии.

Список зимних Азиатских игр 
В скобках указано количество золотых медалей.

Общий медальный зачёт 
Общекомандный медальный зачёт за всё время проведения зимних Азиатских игр начиная с I зимних Азиатских игр, прошедших в 1986 году в Саппоро, Япония, по VII зимние Азиатские игры, которые прошли в городах Алма-Ате и Астане, Казахстан, в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 Зимние Азиатские игры на сайте Олимпийского совета Азии